Кеа (острів) — один з Кікладських островів.
Кеа (птах) — вид папуг в Новій Зеландії.